Brill’s New Jacoby, versió web en anglès dels Fragmente der griechischen Historiker
 British Numismatic Journal, revista acadèmica especialitzada en numismàtica
 Bnj també és l'abreviatura de la benjaminita, mineral de la classe dels sulfurs